Glenn Edward Roberts (1912-1960), cestista statunitense
 Glenn Noble Kårby Roberts (n. 1988), calciatore norvegese